Rize (provincie), een provincie van Turkije
Rize (district), een district van Turkije
Rize (stad), de hoofdstad van deze provincie
Rize (band), een Japanse rockformatie
Rize (film), een documentairefilm van David LaChapelle over krumping